Le Crime du Bouif, pièce de théâtre d'André Mouëzy-Éon et Georges de La Fouchardière créée en 
 Le Crime du Bouif, film d'Henri Pouctal sorti en 1921
 Le Crime du Bouif, film d'André Berthomieu sorti en 1933
 Le Crime du Bouif, film d'André Cerf sorti en 1952